Ágosta keresztnév
 Augsburg német város régi magyar neve